Патриа́рх Иереми́я IV (; Крит — 1824 Митилини) — Константинопольский Патриарх, занимавший престол с 1809 по 3 марта 1813 года.

Биография 
Родился на острове Крит. Не получил систематического образования, но был благоразумным, миролюбивым, хорошо знал турецкий язык, турецкие законы и обычаи.

После рукоположения в священный сан был протосинкеллом при Патриаршем соборе в Константинополе. В феврале 1772 года избран митрополитом Христианупольским. С октября по декабрь 1780 г. был Местоблюстителем Патриаршего престола (после смерти патриарха Софрония II), участвовал в избрании патриарха Гавриила IV., а в 1783 года был избран митрополитом Митилинским и рукоположен в сан епископа.

Патриаршество 
В 1809 году был избран на Константинопольскую патриаршую кафедру.

Во время своего Патриаршества содействовал просвещению среди греческого народа. Им написано окружное послание к христиана, осуждающее роскошь, запрещающее погребение умерших внутри храмов и предписанием монахам жить в соответствии с иноческими правилами.

Будучи в преклонном возрасте и подверженном болезням 3 марта 1813 года ушёл на покой и удалился в Митилену, где и скончался в 1824 году в глубокой старости.

Примечания

Литература 
 И. И. Соколов. Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Опытъ историческаго изслѣдованія. Т. I, СПб., 1904.